Вопль:
 Вопль — другое название крика.
 «Вопль» — поэма Аллена Гинзберга.
 «Вопль» — американский художественный фильм 2010 года об одноимённой поэме Аллена Гинзберга и судебном процессе в связи с её публикацией.
 «Вопль» — итальянская кинокомедия 1970 года.
 «Вопль» — британский фильм ужасов 1978 года.
 «Вопль» — южнокорейский мистический триллер 2016 года.

См. также 
 Вопли Видоплясова
 Вопли любви